Gotho ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gotho (1872–1938), österreichischer Schauspieler
 Mbah Gotho (1870?–2017), angeblich ältester Mensch

Siehe auch:
 (1049) Gotho, Asteroid des Hauptgürtels